Chardon-Lagache steht für:
 Chardon-Lagache (Métro Paris), unterirdische Station der Pariser Métro
 Rue Chardon-Lagache, Straße im 16. Arrondissement von Paris